Hélène est un prénom d'origine grecque.

Mythologie 
 Hélène, personnage de la mythologie grecque, épouse du roi Ménélas, personnage clé de la guerre de Troie et donc de l’Iliade. Elle est également un personnage secondaire de l’Odyssée.

Personnalités 
 Hélène d'Égypte est une femme-peintre du  ;
 Hélène d'Adiabène, reine d'Adiabène au  ;
 Hélène ou Sainte Hélène (vers 247/250 - vers 329/330), impératrice romaine, épouse de Constance Chlore et mère de Constantin ;
 Hélène († 360), épouse de l'empereur romain Julien ;
 Hélène, impératrice byzantine et épouse de l'empereur Constantin VIII, vers 976 ;
 Helena Pavlovna de Russie (1784-1803), duchesse héréditaire de Mecklembourg-Schwerin;
 Hélène de Mecklembourg-Schwerin (1814-1858), princesse royale, belle-fille de Louis-Philippe Ier;
 Hélène en Bavière, princesse de Tours-et-Taxis, sœur de "Sissi" ;
 Hélène Bertaux, sculptrice;
 Hélène Boucher, aviatrice ;
 Hélène Carrère d'Encausse, historienne et académicienne française ;
 Hélène Dutrieu, aviatrice ;
 Hélène de Fougerolles, actrice ;
 Hélène Grémillon, écrivain ;
 Hélène Grimaud, pianiste ;
 Hélène Rollès, actrice et chanteuse ;
 Hélène Ségara, chanteuse ;
 Hélène de Bourbon, infante d'Espagne, sœur du roi Philippe VI
Pour les porteuses de ce prénom, voir : .

Saintes et bienheureuses chrétiennes 
Voir

Art et littérature

Littérature 
 Hélène est une tragédie grecque d'Euripide.
 Éloge d'Hélène est un écrit de Gorgias.
 Sonnets pour Hélène est un recueil de poèmes de Pierre de Ronsard (1578).
 La Belle Hélène de Constantinople est une chanson de geste.

Musique 
 Hélène est une mélodie d'Hector Berlioz (1829) ;
 Hélène est une scène lyrique de Claude Debussy composée en 1881 ;
 La Belle Hélène est un opéra-bouffe d'Offenbach (1864) ;
 Hélène est un opéra en un acte de Camille Saint-Saëns (1904) ;
 Hélène d'Égypte est un opéra de Richard Strauss (1926) ;
 Les Sabots d'Hélène est un album de Georges Brassens (1954) ;
 Lettre à Hélène est une chanson de Dave (1978);
 Hélène est une chanson de Julien Clerc (1987) ;
 Hélène est un album de Roch Voisine, dont est issue la chanson titre Hélène (1989) ;
 Je m'appelle Hélène est une chanson d'Hélène Rollès (1993) ;
 Hélène est un album d'Hélène Segara (2002).

Cinéma et télévision 
 Hélène est un film français de Jean Benoît-Lévy et Marie Epstein (1936).
 Helene est un téléfilm norvégien de Magne Bleness (1967).
 Hélène Girard est le nom d'un personnage de fiction, interprété par Hélène Rollès dans la série télévisée Hélène et les Garçons (1992 - 1994) et les différentes suites.

Astronomie 
 (101) Hélène est un astéroïde.
 Hélène est une des lunes de la planète Saturne.
 La plaine d'Hélène est une planitia située sur Vénus.

Voir aussi 

Helene